Cúcuta puede referirse a:
 Cúcuta: ciudad colombiana, capital del departamento de Norte de Santander.
 Cúcuta Deportivo, equipo de fútbol de la primera división de Colombia.
 Cúcuta, departamento de Colombia entre 1908 y 1910;

Cucuta (sin tilde) 
 Cucuta, en Castilla y Aragón nombre vulgar de Upupa epops
 Cucuta, aldea en la comuna de Ceru-Băcăinţi en el Distrito de Alba, Transilvania, Rumania.
 Cucuta, pueblo de la Provincia de Cabo Delgado, Mozambique.